Христо Червениванов (Цървениванов) е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Принадлежи към големия род Червениванови и е брат на Никола Червениванов. Изселва се в Солун, където се занимава с революционна дейност и е член на Солунския окръжен комитет на ВМОРО. 

След Балканските войни емигрира със семейството си в България, в София. Негови синове са фабрикантите Асен Червениванов (1885 – 1977) и Кочо Червениванов.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Кукуш
Български имигранти от Македония в София
Христо